Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова (также известен как ВНИИГиМ имени А. Н. Костякова) — научно-исследовательский институт в Москве.

Географическое расположение 
Находится по адресу: Москва, улица Большая Академическая, дом 44, корпус 2.

История 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова создан в 1924 году как часть Государственного института сельскохозяйственных мелиорации (ГИСХМ).

С 1929 года находится во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина.

В 1930-е годы созданы первая советская дождевальная установка ВНИИГиМ-I, двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-100, дождевальная установка КДУ-38. 

В первое время институт изучал технологии орошения в хлопкосеющих районах страны, боролся с засухой в Заволжье, проблемы болот. Осушил переувлажнённые земли Нечернозёмной зоны России. Провёл культуртехнические работы.

В 1950 году при институте было 19 опытно-мелиоративных станций и 15 опорных пунктов.

К этому времени учёные создали ряд теорий: поверхностного орошения, полива дождеванием. Также разработали машины для этого применения.

С 1964 года по 1991 год находится в Министерстве мелиорации и водного хозяйства СССР.

В 1980 году четверть поливальных в СССР создано по технологии института.

С 1991 года по 1993 год находится в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.

С 1993 года по 2013 год находится в Российской академии сельскохозяйственных наук.

В 2014 года находится в ФАНО России.

Известные люди 
ВНИИГиМ связан с известными именами: А. Н. Костяков, А. Д. Брудастов, И. А. Шаров, Е. А. Замарин, А. В. Потапов, Л. П. Розов, С. В. Астапов, В. Я. Милович, Б. С. Маслов, Ф. А. Флорин, И. М. Нестеренко.

Награды 
В 1979 году за «достигнутые успехи в развитии мелиоративной науки и подготовке научных кадров», институт получил орден Трудового Красного знамени.

Филиалы 
Институт имеет ряд филалов: Мещёрский, в посёлке Солотча, Калмыцкий, город Элиста, Волгоградский.

Направления 
В ВНИИГиМе есть 2 направления: эколого-мелиоративное и гидротехническое и мелиоративное строительство.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Научные институты
Федеральные государственные бюджетные учреждения РФ